Sapo-boi é o nome comum pelo qual são conhecidas algumas espécies de sapos:
 Rhinella diptycha
 Ceratophrys ornata
 Rhinella marina
 Rã-touro-americana